Список риб Дунаю є неповним, містить 114 видів риб, що можуть бути знайдені у Дунаї. Види розміщені у алфавітному порядку згідно з науковою назвою.

A 
 Abramis brama
 Acipenser colchicus
 Acipenser gueldenstaedtii
 Acipenser nudiventris
 Acipenser ruthenus
 Acipenser stellatus
 Alburnoides bipunctatus
 Alburnus danubicus
 Alburnus mento
 Alburnus sarmaticus
 Alosa caspia caspia
 Alosa immaculata
 Ambloplites rupestris
 Ameiurus natalis
 Ameiurus nebulosus
 Aspius aspius

B 
 Ballerus ballerus
 Ballerus sapa
 Barbatula barbatula
 Barbus balcanicus
 Barbus barbus
 Barbus carpathicus
 Barbus petenyi
 Benthophilus nudus

C 
 Catostomus catostomus catostomus
 Chondrostoma nasus
 Cobitis elongata
 Cobitis elongatoides
 Cobitis megaspila
 Cobitis strumicae
 Cobitis tanaitica
 Coregonus peled
 Cottus cognatus
 Cottus gobio
 Cottus haemusi
 Cottus metae
 Cottus poecilopus
 Cottus transsilvaniae
 Ctenopharyngodon idella
 Culaea inconstans
 Cyprinus carpio carpio

E 
 Esox lucius
 Eudontomyzon danfordi
 Eudontomyzon mariae
 Eudontomyzon vladykovi

G 
 Gambusia affinis
 Gasterosteus aculeatus aculeatus
 Gasterosteus gymnurus
 Gobio carpathicus
 Gobio gobio
 Gobio obtusirostris
 Gymnocephalus ambriaelacus
 Gymnocephalus baloni
 Gymnocephalus cernua
 Gymnocephalus schraetser

H 
 Hucho hucho
 Huso huso
 Hypophthalmichthys molitrix

I 
 Ictiobus bubalus
 Ictiobus cyprinellus
 Ictiobus niger

L 
 Lampetra planeri
 Lepomis cyanellus
 Lepomis gibbosus
 Leuciscus leuciscus

M 
 Micropterus dolomieu
 Micropterus salmoides
 Misgurnus fossilis

N 
 Neogobius fluviatilis
 Neogobius gymnotrachelus
 Neogobius melanostomus

O 
 Oreochromis mossambicus

P 
 Pelecus cultratus
 Percarina demidoffii
 Perca fluviatilis
 Perccottus glenii
 Petroleuciscus borysthenicus
 Phoxinus phoxinus
 Ponticola kessleri
 Proterorhinus marmoratus
 Proterorhinus semilunaris
 Pseudorasbora parva
 Pungitius platygaster

R 
 Rhodeus amarus
 Romanichthys valsanicola
 Romanogobio albipinnatus
 Romanogobio antipai
 Romanogobio kesslerii
 Romanogobio uranoscopus
 Romanogobio vladykovi
 Rutilus heckelii
 Rutilus meidingeri
 Rutilus pigus
 Rutilus rutilus
 Rutilus virgo

S 
 Sabanejewia aurata aurata
 Sabanejewia balcanica
 Sabanejewia bulgarica
 Sabanejewia romanica
 Sabanejewia vallachica
 Salmo labrax
 Salvelinus fontinalis
 Sander lucioperca
 Sander volgensis
 Scardinius erythrophthalmus
 Squalius cephalus
 Syngnathus abaster

T 
 Telestes souffia
 Thymallus arcticus arcticus

U 
 Umbra krameri

V 
 Vimba elongata
 Vimba vimba

Z 
 Zingel streber
 Zingel zingel

Див. також 
 Список риб Дніпра
 Список риб України

Література

Джерела 

 Ahnelt, H., P. Banarescu, R. Spolwind, A. Harka i H. Waidbacher, 1998: Occurrence and distribution of three gobiid species (Pisces, Gobiidae) in the middle and upper Danube region — examples of different dispersal patterns?. Biologia (Bratislava) v. 53/5: 665–678.
 Bacalbasa-Dobrovici, N., 1991: Statut des differentes espèces d'esturgeons dans le Danube Roumain: problènes liés à leur maintenance. pp. 185–192. A Williot, P. (ed.) Acipenser: actes du premier colloque international sur l'esturgeon, Bordeus, 3-6 d'octubre de 1989.
 Holcík, J., 1969: A note on the occurrence and taxonomy of brown trout — Salmo trutta (Linnaeus, 1758) in the Danube River. v. 33: 223–228 v. 33: 223–228.
 Holcík, J. i K. Hensel, 1974: A new species of Gymnocephalus (Pisces: Percidae) from the Danube, with remarks on the genus. Copeia 1974 (núm. 2): 471–486.
 Kotlík, P., C. S. Tsigenopoulos, P. Ráb i P. Berrebi, 2002: Two new Barbus species from the Danube River basin, with redescription of Barbus petenyi (Teleostei: Cyprinidae). Folia Zoology v. 51 (núm. 3): 227–240.
 Osinov, A. G. i L. Bernachez, 1996: «Atlantic» and «Danube» phylogenetic groups of the trout Salmo trutta complex: divergency, evolution and protection. Voprosy Ikhtiologii v. 36 (núm. 6): 762–786.
 Vladykov, V. D., 1930: Sur une nouvelle forme de gardon de la Russie souscarpathique (Bassin du Danube) Rutilus rutilus carpathorossicus Subsp. n. Bulletin de la Société Zoologique de France v. 55: 103–107.

Зовнішні посилання 
 Fish of the Danube 

Списки риб
Риби Європи